Une année bissextile commençant un samedi est une année de 366 jours dont le  tombe un samedi, le 29 février un mardi et le 31 décembre un dimanche, comme :
 1972, la dernière ;
 2000, la dernière année séculaire bissextile ;
 2028, la prochaine ;
 2400, la prochaine année séculaire bissextile.

On lui affecte les lettres dominicales BA.

Calendrier annuel correspondant

Autres années bissextiles commençant un samedi 
  :
  : 1724 •  1752 • 1780
  : 1820 • 1848 • 1876
  : 1916 • 1944 • 1972 • 2000 

  :
  : 2028 • 2056 • 2084
  : 2124 • 2152 • 2180
  : 2220 • 2248 • 2276
  : 2316 • 2344 • 2372 • 2400

Notes et références 

Samedi